Главни чланак: Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2011.

Браниоци титуле су биле Американка Вања Кинг и Казахстанка Јарослава Шведова, али су ове године изгубиле у финалу од америчке комбинације Лизел Хубер, Лиза Рејмонд са 4:6, 7:6(7:5), 7:6(7:3).

Носиоци 

  Квјета Пешке /  Катарина Среботник (четвртфинале)
  Жисела Дулко /  Флавија Пенета (осмина финала)
  Вања Кинг /  Јарослава Шведова (финале)
  Лизел Хубер /  Лиса Рејмонд Победнице
  Марија Кириленко /  Нађа Петрова (полуфинале)
  Сања Мирза /  Јелена Веснина (осмина финала)
  Пенг Шуеј /  Ђе Џенг (прво коло)
  Андреа Хлавачкова /  Луције Храдецка (четвртфинале)

<ol start="9">
  Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Стрицова (четвртфинале)
  Џан Јунгжан /  Анастасија Родионова (прво коло)
  Натали Грандин /  Владимира Ухлиржова (прво коло)
  Марија Хосе Мартинез Санчез /  Анабел Медина Гаригес (осмина финала)
  Чуанг Ча-Ђунг /  Олга Говорцова (прво коло)
  Нурија Љагостера Вивес /  Аранча Пара Сантонха (друго коло)
  Сара Ерани /  Роберта Винчи (четвртфинале)
  Јармила Гајдошова /  Бетани Матек Сандс (осмина финала)

Жреб

Финале

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Види још 
 Отворено првенство САД у тенису 2011 — мушкарци појединачно
 Отворено првенство САД у тенису 2011 — жене појединачно
 Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2011 — мушки парови
 Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2011 — мешовити парови

Спољашње везе 
 Главни жреб

Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2011.
Тенис 2011.